Sinds het oprichten ervan voor de start van het seizoen 1992/1993 wordt aan het einde van het voetbalseizoen de Premier League Golden Boot uitgereikt aan de topschutter van de Engelse Premier League. 

De Fransman Thierry Henry is recordhouder met vier. De Engelsman Teddy Sheringham was de inaugurele winnaar, uitkomend voor Tottenham Hotspur alhoewel Sheringham dat seizoen ook een competitiedoelpunt scoorde voor Nottingham Forest vooraleer zijn transfer naar de Spurs rond was. De Nederlanders Robin van Persie en Jimmy Floyd Hasselbaink werden beide twee keer topschutter van de Premier League, Ruud van Nistelrooij sleepte de prijs één keer in de wacht. De Engelsman Alan Shearer en Thierry Henry zijn tot heden de enige spelers die de Premier League Golden Boot drie keer op rij wonnen. Ook de Engelsman Harry Kane en de Egyptenaar Mohamed Salah wonnen de prijs reeds drie maal. Een kanttekening die dient gemaakt is dat de Premier League van 1992 tot 1995 niet uit 38, maar uit 42 wedstrijden bestond.

Winnaars

Galerij

Zie ook 
 Premier League Manager of the Season
 PFA Players' Player of the Year
 Europees topschutter van het seizoen
 Lijst van hattricks in de Premier League
 Lijst van spelers met 100 of meer doelpunten in de Premier League
 Lijst van spelers in de Premier League

Externe link 
 Lijst van winnaars van de Premier League Golden Boot - Premier League.com

Voetbalprijs
Voetbal in Engeland